Кукольник:

 Кукольник Василь Григорович (1765—1821) — науковий і культурно-освітній діяч, правознавець, учений-енциклопедист
 Кукольник Нестор Васильович (1809—1868) — письменник, драматург, поет, літературний критик, композитор, видавець, громадський діяч
 Кукольник Павло Васильович (1795—1884) — історик, викладач, поет, драматург